Gundulf de Provença († probablement el 691), patrici de Provença i breument bisbe de Metz el 691 Besoncle de Gregori de Tours
 Gundulf de Tongeren (vers 524 † vers 607), virrei d'Austràsia, després bisbe de Tongres de 600 a 607
 Gondulf de Metz († 822), bisbe de Metz de 816 a 822